Лати́на — женский род романоязычного слова «латино» (от , «латинский»).

Также может означать:
 Латина — город в Италии.
 Латина — провинция в Италии.
 «Латина» — итальянский футбольный клуб из города Латина.
 Бая-э-Латина — коммуна в Италии в провинции Казерта.
 Чистерна-Ди-Латина — город в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Латина.
 Латиноамериканская музыка